Eidem ist der Familienname folgender Personen: 

 Åshild Eidem (* 1983), norwegische Journalistin
 Bjarne Mørk-Eidem (1936–2022), norwegischer Politiker
 Erling Eidem (1880–1972), schwedischer Geistlicher und Erzbischof von Uppsala
 Kårstein Eidem Løvaas (* 1967), norwegischer Radiomoderator und Politiker
 Odd Eidem (1913–1988), norwegischer Schriftsteller
 Thomas Eidem (1859–1954), norwegischer Politiker